L'edizione 2000-01 della League of Wales vide la vittoria finale del Barry Town.

Capocannoniere del torneo fu Graham Evans (Caersws), con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Barry Town Campione del Galles 2000-01.
 Llanelli e Inter Cardiff retrocesse.

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Campionato gallese di calcio